Bick ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bick (* 1964), deutscher Komponist
 Eduard Bick (1883–1947), Schweizer Bildhauer, Maler, Zeichner und Grafiker
 Erich Wolfgang Bick (* 1946), deutscher Generaloberstabsarzt
 Esther Bick (1902–1983), britische Kinderanalytikerin
 Felix Bick (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 George Herman Bick (1914–2005), US-amerikanischer Entomologe
 Jakob Bick, eigentlicher Name von Hans Haller (Textdichter) (1913–1995), österreichisch-galizischer Liedtextdichter
 Jamie Bick (* 2000), deutsche Schauspielerin
 Josef Bick (1880–1952), österreichischer Philologe und Dachau-Häftling
 Juanda Bick (1919–1999), US-amerikanische Entomologin

 Martina Bick (* 1956), deutsche Schriftstellerin
 Patrick Bick (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Rolf Bick (1930–2018), deutscher Theologe
 Sam Bick (* 1955), amerikanischer Fußballspieler
 Stewart Bick (* ?), kanadischer Schauspieler
 Ulrike Bick (* 1959), deutsche Juristin
 Wilhelm Bick (1903–1980), deutscher Politiker und Diplomat (KPD, SED)

Siehe auch:

 BIK
 BIC
 BIG
 Byck
 Bickbeere (= Heidelbeere)
 Pick